Cisompet kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cisompet, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cisompet, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar